Plaats in Indonesië
 Pucangrejo (Gemuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pucangrejo (Sawahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java